szalom (hebr. szalom, jid. szolem) – pozdrowienie żydowskie
 Szalom (nazwisko)
 Efrajim Szalom – polityk
 Silwan Szalom – polityk
 Szalom (imię)
 Szalom Asz – pisarz
 Abraham Szalom Frydberg – pisarz
 Bechor-Szalom Szitrit – polityk
 Szalom Lewin – polityk
 Szalom Simchon – polityk
 Szalom Szachna – rabin
 Szalom Zisman – polityk
 Szalom-Awraham Szaki – polityk

Zobacz też 
 Şalom – gazeta wydawana w Stambule
 Fundacja Shalom
 Galeria Szalom
 Gusz Szalom – ruch pokojowy
 Szolem Alejchem – pisarz